Tupakkakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tupakkakari (ö, lat 60,56, long 21,20), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Tupakkakari (ö, lat 60,56, long 21,57), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar